Primo applauso autore e curatore :Beppe Costa funzionario programmista Rai, programma televisivo del 1956, condotto da Enzo Tortora e Silvana Pampanini, e nel 1957 da Silvio Noto ed Emma Danieli.
 Primo applauso''', film di Pino Mercanti del 1957, con Claudio Villa
Beppe Costa è stato anche l’ideatore dell'applausometro